Johan Lilliehöök kan syfta på:

* Johan Lilliehöök (1598–1642), svensk militär
 Johan Lilliehöök (1804–1874), svensk sjömilitär
 Johan Lilliehöök (1834–1918), svensk militär
 Johan Lilliehöök (1865–1949), svensk affärsman och diplomat
 Johan Lilliehöök (född 1963), svensk idrottare och museiman